Данијела Кастро () мексичка је глумица и певачица.

Дискографија:

Филмографија

Филмографија

ТВ серије

Позориште 
 2008. - -{Mujeres Juntas ni difuntas}- 
 1996. - -{Jesucristo Supersta}-

Биоскоп 
 1993. - -{Sueño y realidad}- 
 1990. - -{Infamia}-
 1989. - -{Viaje directo al Infierno}-

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Мексичке глумице
Биографије живих особа